Фёдор Фети́сов:

 Фетисов, Фёдор Андреевич (1927—2020) — журналист, почётный гражданин Биробиджана.
 Фетисов, Фёдор Кузьмич (1902—1965) — советский генерал-майор.